Friedrich Achmann (ou Achman), peintre suisse du  ;
 Josef Achmann (1885-1958),  peintre allemand ;
 Werner Achmann (1929-2001), chef décorateur allemand.